Сила може да се отнася за:

 Сила, физична величина, показваща взаимодействието между телата.
 Сила, историческа държава в Корея.
 Сила, планина в Калабрия, Италия.
 Сила, град във Вашингтон, САЩ.
 Сила, американски филм на режисьора Сидни Лъмет.
 Сила, герой от романа Шифърът на Леонардо на американския писател Дан Браун.